Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 91-es, továbbá 91A jelzésű villamosok:

Magyarország 

 91-es villamos (Budapest)megszűnt
 91A villamos (Budapest)megszűnt

Belgium 

 91-es villamos (Brüsszel)megszűnt

Csehország 

 91-es villamos (Prága)megszűnt
 91-es villamos (Prága)